Plattenhof ist der Ortsname von

 Plattenhof (Burglengenfeld), Ortsteil der Stadt Burglengenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Plattenhof (Fürsteneck), Ortsteil der Gemeinde Fürsteneck, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern